DIQ ou diq est un code qui peut signifier :
 DIQ,  ;
 diq, le dimli, selon les normes ISO 639-3 des codes de langue.
Code